Szczawiński ist der Familienname folgender Personen:
 Henryk Melcer-Szczawiński (1869–1928), polnischer Pianist, Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Krzysztof Szczawiński (* 1979), polnischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Schawinski
 Schawinsky